El término espresso puede referirse:

 al café expreso, un tipo de preparación del café;
 al ESPRESSO, un espectrógrafo para el VLT;
 al  espresso (microprocesador), el procesador central de Wii U;
 al Gruppo Editoriale L'Espresso, conglomerado de medios de comunicación italiano;
 a L'Espresso es una revista política, económica, cultural italiana.